Jméno a příjmení Antonín Moudrý se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Antonín Moudrý (fotbalista) (1905–1979) – český fotbalista, reprezentant Československa
 Antonín Moudrý (architekt) (1892–1948) – český architekt, činný v první polovině 20. století